

Nom 

En Égypte antique, Paser est un nom porté par plusieurs dignitaires :
 Paser, fils royal de Koush sous Aÿ et Horemheb ;
 Paser, vizir de ,  et  ;
 Paser, vice-roi de Nubie sous  ;
 Paser, maire de Thèbes sous  ;
 Paser, maire de la partie orientale de Thèbes, impliqué dans le pillage de la nécropole royale sous .

Lieu 

En Indonésie, Paser est un kabupaten (département) de la province de Kalimantan oriental dans l'île de Bornéo.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité